Odin Thiago Holm (18 januari 2003) is een Noors voetballer die bij voorkeur als aanvaller gepositioneerd staat. In januari 2019 tekende hij voor de Noorse club Vålerenga IF.

Clubcarrière  
Holm stapte op 15-jarige leeftijd over van de jeugd van Ranheim naar Vålerenga IF.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 27 juni 2020.

Referenties 

Noors voetballer